Coker ist der Familienname folgender Personen:

 Dolo Coker (1927–1983), US-amerikanischer Pianist
 Francis W. Coker (1878–1963), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Henry Coker (1914–1979), US-amerikanischer Jazzposaunist des Swing und Modern Jazz
 Jack Coker (1929–2016), US-amerikanischer Jazzpianist und Musikpädagoge
 Jerry Coker (* 1932) US-amerikanischer Jazz-Saxophonist, Klarinettist, Hochschullehrer und Autor
 Nigel Reo-Coker (* 1984), englischer Fußballspieler
 Pressly Coker, US-amerikanischer Schauspieler
 Raymond Coker (* 1982), sierra-leonischer Fußballschiedsrichter
 Robert Ervin Coker (1876–1967), US-amerikanischer Zoologe
 S. K. O’Brien-Coker, gambischer Richter
 Syl Cheney-Coker (* 1945), sierra-leonischer Schriftsteller
 Troy Coker (* 1965), australischer Rugby-Union-Spieler
 Trevor Coker (1949–1981), neuseeländischer Ruderer
 William Chambers Coker (1894–1953), nordamerikanischer Botaniker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coker (Alabama), im Tuscaloosa County
 Coker (Florida), im Hardee County
 Coker (Louisiana), im De Soto Parish
 Coker (Nebraska), im Lincoln County

Sonstiges:
 Coker ist eine Anlage in einer Raffinerie, siehe Koker
 Mit coker wird in mathematischen Formeln der Kokern (engl. Cokernel) einer Funktion beschrieben.
 Coker Ice Rise, Eisdom an der Westküste des Grahamlands, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Coker Experimental Farms, in Hartsville, South Carolina, ID-Nr. 66000706
 Coker Spring, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 78002490